Bertrand Daunay (né le 13 novembre 1959 à Strasbourg) est professeur en sciences de l'éducation, spécialiste de didactique du français à l'université Charles-de-Gaulle - Lille 3. Il a été (de 2008 à 2010) directeur du CIREL (Centre interuniversitaire de recherche en éducation de Lille) et il a été (de 2008 à 2013) directeur de l'équipe interne Théodile-CIREL (Théories didactiques de la lecture-écriture).

Écrits de Bertrand Daunay

Articles

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Didactique du français
 Sciences de l'éducation

Enseignant à l'université Lille-III
Naissance en novembre 1959